Die Amedis-UE AG mit Sitz in Unterentfelden ist ein in der Gesundheitslogistik tätiger Schweizer Medikamentengrossist und Tochter des deutschen Pharmahändlers Phoenix Group. Sie beliefert primär Apotheken und Drogerien mit Medikamenten und Gesundheitsprodukten. Die Unternehmensgruppe erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2007/2008 einen Umsatz von 920 Millionen Schweizer Franken.

Weblinks 
 Website der Amedis-UE AG

Großhandelsunternehmen
Logistikunternehmen (Schweiz)
Unternehmen (Kanton Aargau)
Unterentfelden